Нобс — фамилия. Известные носители:
 Нобс, Клод (1936—2013) — швейцарский музыкальный менеджер, основатель и генеральный директор Джазового фестиваля в Монтрё.
 Нобс, Маркус (род. 1966) — швейцарский футбольный судья.
 Нобс, Оливия (род. 1982) — швейцарская сноубордистка, выступающая в сноубордкроссе.
 Нобс, Эрнст (1886—1957) — швейцарский политик, президент Швейцарии в 1949.